

Toponymes 

Villanueva, littéralement ville neuve, est le nom de plusieurs communes :

Espagne 
 Villanueva, une paroisse civile de Cangas de Onis dans les Asturies.
 Villanueva de Alcardete, province de Tolède, communauté autonome de Castille-La Manche.
 Villanueva del Ariscal, province de Séville, communauté autonome d’Andalousie.
 Villanueva del Arzobispo, province de Jaén, communauté autonome d’Andalousie.
 Villanueva de la Cañada, province de Madrid.
 Villanueva de Castellón, province de Valence.
 Villanueva de Córdoba, province de Cordoue, communauté autonome d’Andalousie.
 Villanueva de los Infantes, province de Ciudad Real, communauté autonome de Castille-La Manche.
 Villanueva de los Infantes, province de Valladolid, communauté autonome de Castille-et-León.
 Villanueva de la Jara, province de Cuenca, communauté autonome de Castille-La Manche.
 Villanueva del Río y Minas, province de Séville, communauté autonome d’Andalousie.
 Villanueva del Rosario, province de Málaga, communauté autonome d’Andalousie.
 Villanueva de San Juan, province de Séville, communauté autonome d’Andalousie.
 Villanueva de la Serena, province de Badajoz, Estrémadure.
 Villanueva de Valdegovía, municipalité de Valdegovía-Gaubea, province d'Álava, communauté autonome du Pays basque.
 Villanueva de Aezkoa, commune de la Communauté Forale de Navarre.

Colombie 
 Villanueva, municipalité du département de Santander.
 Villanueva, municipalité du département de Bolívar.
 Villanueva, municipalité du département de Casanare.
 Villanueva, municipalité du département de La Guajira.

Honduras 
 Villanueva, municipalité du département de Cortés.

Nicaragua 
 Villanueva, municipalité du département de Chinandega.

Philippines 
 Villanueva (Misamis oriental)

Venezuela 
 Villanueva, capitale de la paroisse civile d'Hilario Luna y Luna de la municipalité de Morán de l'État de Lara.

Patronyme 

 Alejandro Villanueva (1908-1944), joueur de football péruvien ;
 Alejandro Villanueva (football américain) (1988-), joueur hispano-américain de football américain ;
 Ana Villanueva (1982-), karatéka dominicaine ;
 Anthony Villanueva (1945-2014), boxeur philippin ;
 
 Carlos Villanueva (1983-), joueur dominicain de baseball ;
 César Villanueva (1946-), homme politique péruvien ;
 Charlie Villanueva (1984-), joueur américain de basket-ball ;
 Edgar Villanueva Núñez (1954-), membre du Congrès péruvien ;
 Eduar Villanueva 1984-), athlète vénézuélien, spécialiste du demi-fond ;
 Elih Villanueva (1986-), joueur américain de baseball ;
 Felipe de Jesús Villanueva Gutiérrez ou Felipe Villanueva (1862 - 1893), compositeur, violoniste et pianiste mexicain ;
 Hector Villanueva (1964-), joueur portoricain de baseball ;
 José Villanueva (1913-1983), boxeur philippin ;
 José Antonio Villanueva (1979-), coureur cycliste espagnol ;
 José Luis Villanueva Orihuela (1965-), coureur cycliste espagnol ;
 José Luis Villanueva (1981-), footballeur chilien ;
 Juan de Villanueva (1739-1811), architecte espagnol ;
 Mario Villanueva Madrid (1948-), homme politique mexicain ;
 Mayrín Villanueva (1975-), actrice mexicaine ;
 Richard Villanueva (1978-), architecte d'entreprise ;
 Sean Villanueva O’Driscoll (né en 1981), grimpeur et alpiniste belge ;
 Vicente Villanueva (1924-2014), footballeur péruvien.

Sport 
 Le Club Deportivo Villanueva, club de football espagnol basé à Villanueva de Córdoba.

Autres 
 L'affaire Fredy Villanueva, une bavure policière ayant dégénéré en émeutes à Montréal-Nord à l'été 2008.

Voir aussi
 
Patronyme hispanique